Pauline Nordin (née le 23 juillet 1982) est une compétitrice de fitness IFBB, une athlète Pro Figure, un modèle de fitness, une actrice, un entraîneur de fitness et une journaliste. Elle est née à Ystad, en Suède, et a commencé à s'entraîner en 1999 et à concourir en 2002.

Au début de son adolescence, à l'âge de 12 ans, Pauline a lutté contre de graves troubles mentaux et alimentaires, ce qui lui faisait paraître et se sentir en très mauvaise santé. Elle a également commencé à s'entraîner plusieurs heures par jour, craignant de prendre du poids; pesant seulement 85 livres (environ 38,5 kilogrammes) à l'époque.

Elle a découvert sa passion de la musculation à 17 ans après avoir vu un magazine sur le culturisme dans une boutique. En regardant ce magazine, Pauline a réalisé la différence entre être en forme et dangereusement maigre et a décidé d'arrêter de détruire sa santé. Avec l'aide de son coach et des motivations obtenues à travers les magazines de fitness, elle s'est entraînée sans arrêt au gymnase pendant les trois prochaines années; déterminé à changer sa vie. Au début de la vingtaine, elle a pris part à de nombreuses compétitions de culturisme.  D'ailleurs, à l'âge de 20 ans, Pauline Nordin a remporté son premier concours, elle est devenue Teenage National Champion (championne nationale des adolescents).

Pendant les trois prochaines années, elle défendra le titre trois fois de suite avant de passer à la division senior, où elle a terminé deuxième deux fois de suite.

Elle écrit et pose pour des magazines de fitness. En 2005, Pauline était l'entraîneur de la version suédoise de l'émission télévisée Biggest Loser, , les candidats qu'elles avaient entraîné dans l'objectif qu'ils perdent le plus de poids possible ont remporté l'émission. Pauline est également rédactrice pour Bodybuilding.com.

Fin 2006, Pauline Nordin a déménagé aux États-Unis pour élargir ses horizons et saisir des opportunités. Elle est apparue sur des couvertures de magazines et était déterminée à concourir dans le circuit IFBB. 

En 2007, elle a fondé sa marque de fitness Fighterdiet, qui propose des séances d'entraînement, son propre concept de régime, des défis et des groupes de soutien permettant aux gens d'acquérir et de conserver des habitudes saines pour la vie.

Ses cours de fitness et de nutrition ont même attiré l'attention des responsables du quartier général du corps des Marines, qui ont souhaité l'engager pour former les Marines états-unisiens. Malgré son manque de formation militaire, les responsables des Marines ont reconnu que ses enseignements recèlent un potentiel évident.

Références

Liens externes 

  sur Instagram
 

Naissance en juillet 1982
Naissance à Ystad
Culturiste féminine suédoise
Journaliste suédoise
Blogueuse suédoise
United States Marine Corps
Culturiste féminine américaine